Крушение на вокзале Монпарнас (1895 год)
 Крушение на Лионском вокзале (1988 год)